Britannica – ovvero relativo ai Britannici
 Britannica – ovvero relativo alla Gran Bretagna
 Britannica – ovvero relativo all'Impero britannico
 Britannica – ovvero relativo al Regno Unito
 Britannica – forma colloquiale di Enciclopedia Britannica